Чемпионат Европы по футболу 2009:

 Чемпионат Европы по футболу 2009 (девушки до 19 лет)
 Чемпионат Европы по футболу 2009 (юноши до 19 лет)
 Чемпионат Европы по футболу 2009 (юноши до 19 лет, составы)
 Чемпионат Европы по футболу 2009 (юноши до 19 лет, элитный отборочный турнир)